

Lokalizacje

Niemcy 
 Kamin – dzielnica gminy Carinerland, w powiecie Rostock, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kamień Krajeński

Osoby 
 Blair Kamin – amerykański krytyk architektury
 Leon Kamin – amerykański psycholog

Zobacz też 
 Camin
 Cammin
 Kammin